Диогенес Лунья Мартинес (, род. 1 мая 1977, Куба) — кубинский боксёр-любитель, чемпион мира 2001 года, призёр Олимпийских игр 2000 года и Панамериканских игр 1999 года.

Ссылки 
 

 

Боксёры Кубы
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по боксу